Passage de l'ombre est le titre d'un ensemble de proses poétiques écrites entre 1951 et 1952 par le futur Prix Goncourt Frédérick Tristan.

Joël Picton, imprimeur d'art à Recherches graphiques travailla à la maquette de ce manuscrit durant tout le cours de sa vie. Des quelque dix maquettes qui restèrent inédites après son décès (1993), les Éditions du Moulin de l'Étoile tirèrent en 2008 un livre qui demeure un précieux témoignage d'une œuvre graphique d'une originalité incontestable.

Recueil de poèmes en français